Личный чемпионат Польши по спидвею () – ежегодное спидвейное соревнование, организованное Польским Моторовым Союзом (PZM) c 1948 года (в 1932, 1933 и 1935 проводились розыгрыши в нескольких классах в зависимости от объёма двигателя).

По традиции финал чемпионата проводится на треке команды – чемпиона Экстралиги предыдущего сезона.

Помимо медали, победитель чемпионата награжадется неофициальным переходным трофеем – кепкой советского гонщика Габдрахмана Кадырова, на которой вышивается имя чемпиона и год победы.

Победители и призёры

Статистика

Ссылки 
 Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu
 Historia Speedwaya w Polsce 
 Historia zawodów IMP

 Соревнования по спидвею
Спидвей в Польше